Сент-Коло́мб-сюр-Луе́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 160 км на південний схід від Парижа, 140 км на захід від Діжона, 36 км на південний захід від Осера.

Історія 

1 січня 2019 року Сент-Коломб-сюр-Луен і Треньї було об'єднано в новий муніципалітет Треньї-Перрез-Сент-Коломб.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 96 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 193,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Коломб-сюр-Луен на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Коломб-сюр-Луен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Коломб-сюр-Луен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Коломб-сюр-Луен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Коломб-сюр-Луен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна